parkiet – rodzaj drewnianego pokrycia podłogi
 parkiet – system wypełnienia płaszczyzny jednorodnymi figurami
 parkiet – synonim giełdy papierów wartościowych
także
 Parkiet Gazeta Giełdy – dziennik ekonomiczny